Светско првенство у шаху за жене 1927. било је прво светско првенство у шаху, које је одржано од 18 до 30. јула 1927. године у Лондону, истовремено са одржавањем прве шаховске олимпијаде на којој су учетвовале мушке екипе. Турнир је првобитно назван „Данским турниром”, а касније је проглашен турниром за титулу светске првакиње у шаху. На турниру су могле учествовати и шахисткиње из шаховских савеза који нису били чланови ФИДЕ. На турниру је учествовало 12 шахисткиња из 8 шаховских савеза. Играло се по Бергеровим таблицама, а прва светска првакиња постала је совјетска шахисткиња Вера Менчик, са десет победа и једним ремије и укупно освојених 10½ sa учинком 95,5%.

Резултати 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 90%" 
 ! 
 ! Име
 ! 1
 ! 2
 ! 3
 ! 4
 ! 5
 ! 6
 ! 7 
 ! 8
 ! 9
 ! 10
 ! 11
 ! 12
 !
 ! +
 ! −
 ! =
 ! Бодови
 |-
 ! 1
 |style="text-align: left"|
 |
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: green;"|½
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 !
 |10
 |0
 |1
 |10½
 |-
 ! 2
 |style="text-align: left"|
 |style="color: blue;"|0
 |
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 !
 |9
 |2
 |0
 |9
 |-
 ! 3
 |style="text-align: left"|
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |style="color: red;"|1
 |style="color: green;"|½
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 !
 |6
 |3
 |2
 |7
 |-
 !rowspan=2| 4
 |style="text-align: left"|
 |style="color: green;"|½
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |
 |style="color: green;"|½
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 !
 |5
 |4
 |2
 |6
 |-
 |style="text-align: left"|
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |
 |style="color: red;"|1
 |style="color: green;"|½
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: green;"|½
 |style="color: green;"|½
 !
 |4
 |3
 |4
 |6
 |-
 ! 6
 |style="text-align: left"| 
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 !
 |5
 |5
 |1
 |5½
 |-
 ! 7.
 |style="text-align: left"|
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |style="color: blue;"|0
 |
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 !
 |4
 |6
 |1
 |4½
 |-
 ! 8.
 |style="text-align: left"|
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 !
 |3
 |6
 |2
 |4
 |-
 !rowspan=3| 9.
 |style="text-align: left"| 
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |
 |style="color: green;"|½
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 !
 |3
 |7
 |1
 |3½
 |-
 |style="text-align: left"|
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: green;"|½
 |
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 !
 |2
 |6
 |3
 |3½
 |-
 |style="text-align: left"|
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |
 |style="color: blue;"|0
 !
 |3
 |7
 |1
 |3½
 |-
 ! 12.
 |style="text-align: left"|
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: green;"|½
 |style="color: red;"|1
 |style="color: blue;"|0
 |style="color: red;"|1
 |
 !
 |2
 |7
 |2
 |3
|}

Референце

Спољашње везе 

Шах у 1927.
Спорт у Енглеској